Ростовская наступательная операция

 Ростовская операция (1941)
 Ростовская операция (1943)